

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 

 19 липня — відкрито парк імені Тараса Шевченка
 заснована середня школа № 2, нині — школа-правовий ліцей № 2

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 6 квітня — український спортсмен (велоспорт), тренер, спортивний діяч Олександр Бірюков
 27 травня — український художник-графік, педагог Ігор Зілінко

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1953 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання